Долматовский — фамилия и топоним:

Персоналии 
 Долматовский, Арон Моисеевич (1880—1939) — русский и советский юрист.
 Долматовский, Георг Авраамович (1912—1991) — советский учёный в области металлообработки.
 Долматовский, Евгений Аронович (1915—1994) — русский советский поэт.
 Долматовский, Юрий Аронович (1913—1999) — конструктор автомобилей и автор популярных книг.

Населённые пункты 
 Долматовский — село в Заволжском районе Ивановской области.

См. также